Prix Clio d'histoire du Canada, décerné par la Société historique du Canada ;
 Prix Clio pour la recherche archéologique, décerné par la Société culturelle Clio.